Onderdistrict in Indonesië
 Penawangan (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Penawangan (Madukara), een plaats in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java
 Penawangan (Penawangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java